Miejscowości i gminy w Bułgarii:
 Kowaczewci – wieś w obwodzie Pernik
 Kowaczewci – gmina z siedzibą w ww. miejscowości
 Kowaczewci – wieś w obwodzie sofijskim